Андрей Стороженко
 Стороженко, Андрей Владимирович (1857 — не ранее 1926) — русский историк, славист, археограф, литературовед, публицист, земский общественный деятель.
 Стороженко, Андрей Яковлевич (1791—1857) — русский государственный деятель, сенатор и публицист, мемуарист, тайный советник.